Oleg Vikulov – tuffatore russo
 Sergej Vikulov – giocatore di calcio a 5 russo
 Vladimir Vikulov – hockeista su ghiaccio sovietico naturalizzato russo